Banco Bilbao Vizcaya, banc amb seu a Bilbao fusionat posteriorment en Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
 Bill & Ben Video, empresa productora de vídeo i àudio lligada a la sèrie de televisió Doctor Who del Regne Unit